Cet article recense les éclipses solaires qui se sont produites au cours du .

Statistiques 
Le  compte 228 éclipses solaires : 78 partielles, 73 annulaires, 71 totales et 6 hybrides. Deux éclipses annulaires et trois éclipses totales sont non-centrales : dans ces trois cas, le centre du cône d'ombre de la Lune ne touche pas la Terre.

Toutes les années comportent au moins deux éclipses solaires. 1902, 1906, 1908, 1913, 1916, 1924, 1927, 1928, 1931, 1942, 1953, 1954, 1971, 1973, 1992 en comportent trois. 1917, 1946, 1964, 1982 et 2000 en comportent quatre. 1935 en comprend cinq. Par ailleurs, le mois de juillet 2000 possède deux éclipses solaires partielles.

Durées maximales :
 éclipse annulaire : 14 décembre 1955 (12 min 9 s) ;
 éclipse totale : 20 juin 1955 (7 min 8 s) ;
 éclipse hybride : 17 juin 1909 (24 s).

Durées minimales :
 éclipse annulaire : 9 mai 1948 (moins d'1 s) ;
 éclipse totale : 22 septembre 1968 (40 s) ;
 éclipse hybride : 3 octobre 1986 (moins d'1 s).

Éclipses notables 
 29 mai 1919 : éclipse totale photographiée par Arthur Eddington afin de mesurer le déplacement apparent d'étoiles proches du Soleil et d'apporter l'une des premières vérifications expérimentales de la relativité générale.
 30 juin 1973 : utilisation d'un Concorde pour suivre l'éclipse le long de son trajet, étendant la visualisation de la phase totale à 72 min.
 29 mars 1987 : seconde éclipse hybride en moins d'un an, après celle du 3 octobre 1986.
 11 août 1999 : passant au-dessus de zones densément peuplées en Europe et Asie, probablement l'éclipse totale observée par le plus grand nombre d'individus.
 31 juillet 2000 : seconde éclipse en un mois calendaire, après celle du  juillet 2000.

Liste 
La liste suivante répertorie les éclipses du . Les colonnes « Heure » et « Durée » font référence à l'instant de plus grande éclipse. Pour chaque éclipse, son saros correspondant est indiqué, ainsi que son type (totale, annulaire, partielle ou hybride). Les données proviennent du Goddard Space Flight Center.

Annexes

Articles connexes 
 Liste d'éclipses solaires
 Liste des éclipses solaires du  siècle

Références 

Liste d'eclipses solaires du XX
XXe siècle en astronomie
eclipse